Elek Gyula (1891–1974) bocskorkészítő népművész
 Elek Gyula (1932–2012) kézilabdázó, edző
 Elek Gyula (1939) kertészmérnök